Охотин — фамилия; имеет женскую форму Охотина

 Охотин, Иван Яковлевич (в монашестве Иустин; 1823—1907) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Херсонский и Одесский.
 Охотин, Лев Павлович (1911—1948) — член Верховного Совета Всероссийской фашистской партии.
 Охотин, Никита Глебович (род. 1949) — российский историк, редактор справочника «Кто руководил НКВД. 1934–1941», сын Н. В. Охотиной.
 Охотин, Николай Васильевич (в монашестве Гурий; 1828—1912) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Старорусский.
 Охотин, Родион Артемьевич (1907—1971) — один из организаторов советского партизанского движения во время ВОВ.
 Охотин, Яков Петрович (в монашестве Варсонофий; 1830—1895) — епископ Русской православной церкви, епископ Симбирский и Сызранский.

 Охотина, Елена Алексеевна — мордовская советская артистка оперы (меццо-сопрано). Народный артист Мордовской АССР.
 Охотина, Наталия Вениаминовна (1927—1999) — советский лингвист-африканист.

Топонимы 
 Охотин — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.